Sanna může znamenat:

 San'á nebo Sana'á – hlavní město Jemenu
 Sanna (Skotsko) – vesnice ve Skotsku

řeky
 Sanna (přítok Innu) – řeka v Tyrolsku (Rakousko), přítok Innu
 Sanna (přítok Visly) – řeka v Polsku, přítok Visly
 Sanna (přítok Łęgu) – potok v Polsku, přítok Łęgu

příjmení
 Elisabetta Sanna – blahoslavená katolické církve

jméno
 Sanna Stén – finská veslařka
 Sanna Nielsen (* 1984) – švédská zpěvačka

antroponymum
 švédská zdrobnělina pro osobní jméno Zuzana

podobné jméno
 Sana

Externí odkazy